Аландаренко — украинская фамилия. Известные носители:

 Аландаренко, Дмитрий Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 7623; 1 января 1847.
 Аландаренко, Иван Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8720; 26 ноября 1851.